Federico Errázuriz puede referirse a los siguientes hombres:

Federico Errázuriz Zañartu, presidente de Chile entre 1871 y 1876.
Federico Errázuriz Echaurren, hijo del anterior, y presidente de Chile entre 1896 y 1901.